Horak se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Egon Horak
 Marianne Horak